Женерал-Карнейру (Мату-Гросу) — муниципалитет в Бразилии.
 Женерал-Карнейру (Парана) — муниципалитет в Бразилии.